Ба́нник — орудийная принадлежность, деревянная колодка со щёткой на древке для очистки канала картузного артиллерийского орудия от порохового нагара после выстрела и гашения остатков тлеющего зарядного картуза (во избежание преждевременного воспламенения нового заряда).

Для предохранения банников от пыли на них надевали кожаные чехлы или устанавливали их на сошках.

Описание 
Банник имел цилиндрическую (для пушек) или коническую (для мортир и гаубиц) форму. Для последних использовались два банника — один для канала и один для каморы. С целью повышения эффективности гашения, банник перед использованием смачивали в воде с уксусом, которая находилась при орудии в специальных баклагах. В полевых условиях для ускорения заряжания второй конец древка комплектовался прибойником — цилиндром для досылания зарядного картуза.

Позже от использования комбинированных принадлежностей отказались: в случае досрочного взрыва заряда при досылке его прибойником с загнутым концом, артиллерист лишался руки, но оставался жив, в отличие от использования прямого древка. Щётки банника изготавливались из свиной щетины, чёсанного камыша, овчины. При стрельбе снарядами со свинцовой оболочкой применялись банники (кардовые банники) с металлической щёткой или из кордовой ткани с армированием медной проволокой для удаления из канала орудия остатков свинца. После начала применения гильз и бездымного пороха банение стволов было прекращено. Банники сохранились в составе артиллерийских принадлежностей как инструмент общего ухода и чистки орудийного канала, после завершения стрельбы и для смазывания канала орудийным салом.

Во время Первой мировой войны, с возвращением артиллерии к раздельному заряжанию, то есть к досылке при заряжании снаряда и гильзы раздельно, на конце банника стали насаживать прибойник для досылки снаряда.

Дополнительная информация 
 Выдержка из «Инструкции Артиллерийской команды Его Императорского Высочества» (артиллерийской роты Гатчинских войск Великого князя Павла Петровича: Батарейный начальник командует: «Батарея, шаржируй, по команде без картуза заряжай! Бань пушку!» По сему тот, которой с банником, левою ногою выступит перед колесом, преподымет банник чрез колесо, дабы песок или пыль на него попасть не могла, и правую ногу поставит вперед, чтоб он стоял параллельно с орудием, корпус немного отделяет и становится так, чтоб ему способно и легко было предположенное исполнять, потом поставит он банник в дуло левою рукою, а правою посылает до казны, кладет правую руку на банник и поворачивает его в канале, потом выдергивает сильно и разом, поворачивает его левою рукою и держит прибойник у края дула.
 В ходе Бородинского сражения, при атаке польских улан на батарею, генерал-лейтенант артиллерии, сорокашестилетний дворянин богатырского сложения Василий Костенецкий, не довольствуясь саблей, схватил в руки банник и стал крушить лёгких кавалеристов этим оружием до тех пор, пока банник не сломался. Прочие артиллеристы последовали примеру Костенецкого, отбиваясь тесаками, банниками и  просто кулаками, и враги отступили. Когда об этом узнал император Александр I, он поинтересовался у Костенецкого, как его отблагодарить? Генерал предложил делать железные банники вместо деревянных. «Мне не трудно ввести железные банники, — ответил император. — Но где найти таких Костенецких, которые могли так ловко владеть ими?»

См. также 
 Пальник

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Д. Е. Козловский. «История материальной части артиллерии», , 1946 год.

Морские термины
Артиллерийский инвентарь и оборудование